Rosenhill kan syfta på:

 Rosenhill – en småort i Karlskrona kommun
 Rosenhill, Botkyrka kommun – en plats i Botkyrka kommun
 Rosenhill, Djurgården – en villa på Djurgården i Stockholm
 Rosenhill (film) – en svensk kortfilm från 2009

Se även
 Rose Hill